Hans Conrad von Escher vom Luchs (30 mei 1705 - 12 oktober 1786)
Hans Conrad Escher vom Glas senior (7 april 1743 - 8 januari 1814)
Hans Conrad Escher vom Luchs senior (8 oktober 1743 - 12 december 1814)
Hans Conrad Escher von der Linth (24 augustus 1767 - 9 maart 1823)
Hans Conrad Escher vom Luchs junior (6 december 1814 - 28 september 1867)
Hans Conrad Escher vom Glas junior (? - 1849)